Wélissa Gonzaga (1982) Sassá, brazil röplabdázó
 Sassá (1988) Jefferson Gomes de Oliveira, brazil labdarúgó
 Sassá (1994) Luiz Ricardo Alves, brazil labdarúgó